RRC ist die Abkürzung für:
 Radio Resource Control, ein Protokoll für die Steuerung der funktechnischen Ressourcen im Mobilfunk
 Rapid Reinforcement Concept, die frühere NATO-Planung für schnelle Zuführung von Streitkräften aus den USA und Kanada nach Europa
 Reconstructionist Rabbinical College, ein rekonstruktionistisch-jüdisches Seminar
 Roman Republican Coinage, ein Standardwerk zur Münzprägung der römischen Republik
 Root-Raised-Cosine-Filter, einen Filter in der digitalen Signalverarbeitung
 Royal Railways Cambodia, eine staatliche Eisenbahngesellschaft des Königreiches Kambodscha
 Royal Red Cross, eine militärische Auszeichnung von Großbritannien und Commonwealth für besondere Dienste in militärischer Krankenpflege
 Committee on Reparation and Rehabilitation (oder Reparation and Rehabilitation Committee) in Südafrika

RRC